Михаи́л Ри́хтер: Рихтер, Михаил Вильгельмович (1799—1874) — заслуженный профессор Московского университета, доктор медицины, тайный советник.
 Рихтер, Михаил Павлович (с 1915 — Строев; 1887—1961) — российский и советский военный деятель, генерал-майор авиации.